Андре́й Нау́мов: Наумов, Андрей Борисович (род. 1974) — российский хоккеист.
 Наумов, Андрей Валерьевич (род. 1973) — украинский бегун-марафонец.
 Наумов, Андрей Витальевич (род. 1974) — российский учёный-физик, специалист по спектроскопии.
 Наумов, Андрей Зиновьевич (1891—1950) — советский военачальник, коллаборационист.